Condado de Douglas es el nombre de doce condados en los Estados Unidos, todos ellos nombrados así en honor a Stephen A. Douglas, Senador de Illinois entre 1847 y 1861 y candidato por el partido demócrata a la presidencia en 1860:

 Condado de Douglas (Colorado)
 Condado de Douglas (Dakota del Sur) 
 Condado de Douglas (Georgia)
 Condado de Douglas (Illinois) 
 Condado de Douglas (Kansas) 
 Condado de Douglas (Minnesota) 
 Condado de Douglas (Misuri) 
 Condado de Douglas (Nebraska) 
 Condado de Douglas (Nevada) 
 Condado de Douglas (Oregón) 
 Condado de Douglas (Washington) 
 Condado de Douglas (Wisconsin)